Розалия () — женское имя латинского происхождения.

Персоналии 
 Святая Розалия (1130—ок. 1166) — католическая святая, отшельница, покровительница города Палермо и всей Сицилии.
 Розалия (род. 1993) — испанская певица.
 Розалия Муртазова (род. 1981) — российская актриса и режиссёр.
 Розалия Галиева (род. 1977) — российская спортсменка по спортивной гимнастике.
 Розалия Зельма (род. 1938) — российский и советский режиссёр-мультипликатор и художник-постановщик.
 Розалия Землячка (1876—1947) — российская революционерка, советский партийный и государственный деятель.
 Розалия Итальянская (ок. 955—1003) — королева Франции в 988—996 гг.
 Розалия Ломбардо (1918—1920) — девочка, чьё тело находится в забальзамированном состоянии.
 Розалия Люксембург (1871—1919) — марксистка, философ, экономист и активистка.
 Розалия Шерцер (1901—1988) — немецкая поэтесса.
 Розалия Шор (1894—1939) — советский лингвист и историк литературы.

Другое 
 Изумрудная розалия — вид жуков.

Имена латинского происхождения
Женские имена
Страницы значений:Тёзки